

Gemeenten 
 Pont-Saint-Martin (Valle d'Aosta) - gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta
 Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) - gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique

Bruggen 
 Pont Saint-Martin (brug Zwitserland) - een brug over de Rue Saint-Martin, voor de metro in Lausanne, Zwitserland
 Pont Saint-Martin (brug Italië) - een Romeinse brug in Pont-Saint-Martin, Vallée d'Aoste, Italië